Lo statunitense Pete Sampras è riuscito a vincere il 3º titolo del Grande Slam e 2° US Open della carriera battendo in finale il francese Cédric Pioline alla sua prima finale Slam per 6-4 6-4 6-3. Sampras nel 1993 realizza la doppietta Wimbledon-US Open dopo quella di Boris Becker del 1989. Con questa vittoria riconquista la vetta della classifica ATP persa per sole 3 settimane a favore di Jim Courier e la manterrà stabilmente per 82 settimane consecutive. Sampras con questa vittoria ha incassato un assegno di $ come primo premio.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1993
ATP Tour 1993